Аль Тани () — династия шейхов (c 1825 года) и амиров (эмиров) Катара (с 1971 года по настоящее время).

Происхождение и история династии 
Род Аль Тани принадлежит к арабскому племени Бану Тамим, мигрировавшему из Неджда в Катар в начале XVIII века. Аль Тани обосновались в городе Доха, находившемся тогда во владении шейхов Бахрейна. К 1850 году шейхи Аль Тани сосредоточили в своих руках власть над Дохой и окрестными племенами. Вскоре влияние рода Аль Тани распространилось на весь Катар. В 1868 году шейх Бахрейна признал независимость Катара во главе с шейхом Мухаммедом бин Тани, в том же году шейх Аль Тани подписал договор с Британией о том, что Катар будет осуществлять свою внешнюю политику исключительно по согласованию с британским политическим резидентом. Однако уже в 1871 году шейх Мухаммед бин Тани признал себя вассалом Османской империи и получил титул каймакама Дохи. Сын Мухаммеда шейх Джасим (1878—1913) был последовательным противником англичан, но следующий шейх, Абдаллах бин Джасим (1913—1949), был вынужден признать над Катаром британский протекторат, а затем предоставить англичанам концессию на разведку и добычу нефти.  Сын Абдаллаха шейх Али (1949—1960) прославился своим неудержимым расточительством (например, однажды он подарил саудовской делегации 60 кадиллаков). В октябре 1960 года в результате внутридинастийных противоречий шейх Али отрёкся от престола в пользу своего сына Ахмада. Новый шейх Ахмад бин Али (1960—1972) практически не бывал в своей стране, постоянно пропадая в престижнейших казино Ливана и Монте-Карло. Фактическим руководителем государства стал назначенный наследником престола принц Халифа бин Хамад Аль Тани, внук шейха Абдаллаха бин Джасима Аль Тани. Принц Халифа развернул и успешно реализовал широкомасштабные реформы в сфере государственного устройства, финансов, судопроизводства. В 1971 году была октроирована конституция Катара, в соответствии с которой государство было провозглашено эмиратом.

Был смещён своим сыном, шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани (1995—2013) при поддержке других членов правящей династии в июне 1995 года. Хамад бин Халифа проводил модернизацию и реформы в Катаре.

25 июня 2013 года шейх Хамад бин Халифа Аль Тани отрёкся от престола в пользу своего сына, и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани был провозглашён эмиром государства Катар.

Генеалогическое древо династии 

<div class="scrollbox" style="height:800px; overflow:auto; padding:15px;">

Источники 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — М.: Вече, 2004. — 544 с.

Ссылки 
«Ал-Тани» — статья в словаре: Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — М.: Вече, 2004.

Аль Тани